Do soutěže ženské čtyřhry na floridském tenisovém turnaji Miami Open 2016 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár složený ze Švýcarky Martiny Hingisové a Indky Sanie Mirzaové, který stejně jako v Indian Wells vypadal ve 2. kole, když nestačily na rusko-rumunské duo Margarita Gasparjanová a Monica Niculescuová.

Vítězem se stal obnovený třetí nasazený americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, který ve finále zdolal maďarsko-kazašské turnajové čtyřky Tímeu Babosovou s Jaroslavou Švedovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a rozdělily částku 336 920 dolarů. Matteková-Sandsová získala devatenáctou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a po Hingisové se Zverevovou se stala třetí hráčkou historie, která ovládla debla na Miami Masters i Indian Wells Masters v jedné sezóně. Šafářová vybojovala deváté turnajové vítězství ze čtyřhry, navíc v řadě finálových výher.

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  'Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2016